Армешешть () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Армешешть () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Армешешть.
 Армешешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Чернішоара.